

Тітовка — село, Атбасарський район, Акмолинська область

Тітовка — село, Єгор'євський район, Алтайський край
 Тітовка — село, Шарлицький район, Оренбурзька область